Phenomena pode se referir:
 Phenomena (filme) - filme italiano de 1985
 Phenomena (banda) - banda do Reino Unido
 Phenomena (álbum) - álbum da banda australiana Planetshakers

Desambiguação